Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Oscar Martinez Dieguez 4-6, 7-6(4), 6-3

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (campione)
 Carlos Costa (primo turno)
 Àlex Corretja (semifinali)
 Javier Sánchez (quarti di finale)

 Renzo Furlan (primo turno)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Jordi Arrese (quarti di finale)
 Karol Kučera (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1994
ATP Tour 1994